Соревнования по кёрлингу среди мужских команд на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходили с 9 по 19 февраля. Турнир мужских команд проводился в программе Олимпийских игр в 7-й раз. В нём принимали участие 10 национальных сборных — хозяева и девять, определённых в результате квалификации на Игры.

Все матчи проходили в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Время начала матчей указано местное (UTC+8).

Медалисты

Формат турнира 
На групповом этапе сборные играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 4 лучших команды выходят в этап плей-офф, где разыгрывают медали по олимпийской системе. Каждый матч состоит из 10 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный экстра-энд.

Правила расстановки команд в турнирной таблице 
Из Правил кёрлинга:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);
(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).

Составы 
Составы команд (жирным выделены скипы):

Соревнование

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Команды Канады и США ранжированы на 3 и 4 места по результату личной встречи
 Команды Китая, Норвегии, Швейцарии, ОКР ранжированы на 5—8 места по результатам матчей между этими четырьмя командами

Сессия M1 
9 февраля, 20:05

Сессия M2 
10 февраля, 14:05

Сессия M3 
11 февраля, 9:05

Сессия M4 
11 февраля, 20:05

Сессия M5 
12 февраля, 14:05

Сессия M6 
13 февраля, 9:05

Сессия M7 
13 февраля, 20:05

Сессия M8 
14 февраля, 14:05

Сессия M9 
15 февраля, 9:05

Сессия M10 
15 февраля, 20:05

Сессия M11 
16 февраля, 14:05

Сессия M12 
17 февраля, 20:05

Плей-офф

Полуфиналы 
17 февраля, 20:05

Матч за 3-е место 
18 февраля, 14:05

Финал 
19 февраля, 14:05

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир) 
 Календарь турнира Пекин 2022

Видео 

 9 февраля, 15:00, групповой этап, сессия M1
 Россия — США
 Дания — Канада
 Китай — Швеция
 Норвегия — Швейцария
 10 февраля, 9:00, групповой этап, сессия M2
 Россия — Китай
 Великобритания — Италия
 Норвегия — Канада
 США — Швеция
 11 февраля, 4:00, групповой этап, сессия M3
 Россия — Швейцария
 Великобритания — США
 Дания — Китай
 Швеция — Италия
 11 февраля, 15:00, групповой этап, сессия M4
 Россия — Дания
 Великобритания — Норвегия
 Канада — Швейцария
 12 февраля, 9:00, групповой этап, сессия M5
 Дания — Швейцария
 Италия — Китай
 США — Норвегия
 13 февраля, 4:00, групповой этап, сессия M6
 Россия — Италия
 Китай — Великобритания
 Норвегия — Швеция
 США — Канада
 13 февраля, 15:00, групповой этап, сессия M7
 Китай — США
 14 февраля, 9:00, групповой этап, сессия M8
 Россия — Швеция
 Дания — Норвегия
 Канада — Италия
 Швейцария — Великобритания
 15 февраля, 4:00, групповой этап, сессия M9
 Россия — Норвегия
 Канада — Китай
 Швейцария — США
 15 февраля, 15:00, групповой этап, сессия M10
 Россия — Канада
 Италия — США
 Норвегия — Китай
 Швеция — Великобритания
 16 февраля, 9:00, групповой этап, сессия M11
 Россия — Великобритания
 Италия — Дания
 Китай — Швейцария
 17 февраля, 4:00, групповой этап, сессия M12
 Канада — Великобритания
 Дания — США
 Норвегия — Италия
 Швеция — Швейцария
 17 февраля, 15:00
 плей-офф, полуфиналы: США — Великобритания, Швеция — Канада
 18 февраля, 9:00
 плей-офф, матч за 3-е место, США — Канада
 19 февраля, 9:45
 плей-офф, финал, Великобритания — Швеция